Ла-Альбергерия-де-Арганьян () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 152 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 

Муниципалитеты Саламанки
Испанско-португальская граница